A 756-os jelzésű elővárosi autóbusz Százhalombatta, vasútállomás és Budapest, Waldorf Általános Iskola között közlekedik, kizárólag iskolai előadási napokon. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

!
!Megállóhely
!
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Budapest, Waldorf Általános Iskolavégállomás||56
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Budaörs közigazgatási határa
|-
|2||Budaörs, Repülőgépes Szolgálat||54
|align=left|
|-
|6||Budaörs, Baross utca||50
|align=left|
|-
|8||Budaörs, Városháza||48
|align=left|
|-
|9||Budaörs, Gimnázium||47
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budaörs–Törökbálint közigazgatási határa
|-
|15||Törökbálint, Vasútállomás||41
|align=left|
|-
|17||Törökbálint, Köztársaság tér||39
|align=left|
|-
|18||Törökbálint, Idősek otthona||38
|align=left|
|-
|19||||37
|align=left|
|-
|∫||Törökbálint, Sportközpont||34
|align=left|
|-
|21||Törökbálint, Virágtanya||32
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Törökbálint–Érd közigazgatási határa
|-
|22||Érd, Felsővölgyi utca||31
|align=left|
|-
|24||Érd, Szedő utca||29
|align=left|
|-
|26||Érd, Bem tér||27
|align=left|
|-
|27||Érd, Rekettye utca||26
|align=left|
|-
|29||Érd, Daróci utca||24
|align=left|
|-
|30||Érd, Cserhalmi utca||23
|align=left|
|-
|31||Érd, Akácfa utca||22
|align=left|
|-
|33||Érd, Aggteleki utca||20
|align=left|
|-
|34||Érd, Géza utca||19
|align=left|
|-
|36||Érd, Gellért utca||17
|align=left|
|-
|37||Érd, Ferenc utca||16
|align=left|
|-
|38||Érd, Attila utca||15
|align=left|
|-
|39||Érd, Széchenyi tér||14
|align=left| (Érd felső megállóhely)
|-
|42||Érd, Főtér||13
|align=left|
|-
|43||Érd, Szabadság tér||12
|align=left|
|-
|45||Érd, Temető||10
|align=left|
|-
|47||Érd, Délibáb utca||8
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Érd–Százhalombatta közigazgatási határa
|-
|51||Bentapuszta||4
|align=left|
|-
|55||Százhalombatta, Vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Budaörs autóbuszvonalai
Törökbálint autóbuszvonalai
Érd autóbuszvonalai
Százhalombatta autóbuszvonalai